Kangerlungusakkuluk bezeichnet:
 Kangerlungusakkuluk (Bucht, Nanortalik, nordwestlich), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerlungusakkuluk (Bucht, Nanortalik, südöstlich), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland